Probele sportive de lupte la Jocurile Olimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în perioada 5-12 august 2012 la centrul ExCeL din Londra. Au fost împărțite în două grupe: lupte libere și lupte greco-romane. Amândouă grupele au fost destinate bărbaților, dar doar luptele libere au fost destinate femeilor. Au fost puse la bătaie 18 medalii de aur. Luptele au fost prezente la toate edițiile moderne ale JO de vară, exceptând la cele din Paris, din 1900.

Calendarul competițional

Țări calificate

Clasament pe medalii

Medaliați

Greco-roman masculin

Libere masculin

Libere feminin

Referințe 

Lupte
2012